Peleloe Tepoe, een plaats in Sipaliwini in Suriname
 Țepu, een Roemeense gemeente in het district Galați